Марди Симпсън Фиш (роден на 9 декември 1981 г.) е американски професионален тенисист. Специалист е на твърди кортове.

Фиш е печелил шест турнира от АТП Тур и е стигал до четири финала на турнири от сериите Мастърс: Синсинати през 2003 и 2010, Индиан Уелс през 2008 и Монреал през 2011. Най-добрият му резултат на турнирите от Големия шлем е четвъртфинал. Той достига до тази фаза на Откритото първенство на Австралия 2007, Откритото първенство на САЩ 2008 и Уимбълдън 2011. Играе финал на сингъл на Олимпийските игри 2004, където губи от Николас Масу. 

През април 2011 Фиш задминава сънародника си Анди Родик и така става най-предно класирания американец в ранглистата на АТП, където той заема 7 място през август 2011.

Финали на сингъл:20 (6-14)

Източници

Външни препратки 

 Официален уебсайт
 
 

Американски тенисисти